De Josselin de Jong kan verwijzen naar:

 De Josselin de Jong (geslacht)
 Pieter de Josselin de Jong (1861-1906), een Nederlandse kunstschilder, etser, tekenaar, aquarellist en boekbandontwerper
 Kitty de Josselin de Jong (1903-1991), een Nederlandse schrijfster
 Patrick de Josselin de Jong (1922-1999), een Nederlandse hoogleraar culturele antropologie

en naar:

 De Josselin de Jong Cup 1972, het eerste wereldkampioenschap hockey voor vrouwen van de FIH